Caccini ist der Familienname folgender Personen:

 Francesca Caccini (1587–1640), italienische Sängerin (Sopran) und Komponistin
 Giovanni Battista Caccini (1556–1613), italienischer Bildhauer und Architekt 
 Giulio Caccini (1551–1618), italienischer Komponist
 Settimia Caccini (um 1590–um 1640), italienische Sängerin